Cassiduella — подрод жуков из семейства листоедов.

Перечень видов 
 Щитоноска маревая серебристая (Cassida nobilis Linnaeus, 1758)
 Cassida ovalis Spaeth, 1914
 Cassida parvula Boheman, 1854
 Щитоноска крапивная (Cassida vittata Villers, 1789)

Примечания 

Щитоноски